Люйбнитса (), также также Лю́бница (), ранее также Лю́бницы и Лу́бницы () — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. На местном диалекте также Лююбниця. Относится к нулку Полода.

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года деревня входила в состав волости Микитамяэ уезда Пылвамаа.

География 
Расположена на берегу Псковского озера, в 41 километре к северо-востоку от уездного центра — города Выру — и в 12 километрах к северу от волостного центра — города Вярска. Высота над уровнем моря — 28 метров.

На территории деревни находится бессточное озеро Люйбнитса.

Недалеко от деревни расположен заказник Люйбнитса, ценностями которого являются обширные болота и луга и охраняемые виды растений и животных. Площадь заказника составляет 1542 гектара.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 58 человек, из них 3 человека (5,2 %) — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Люйбнитса:

История 
В письменных источниках 1510 года упоминается Любница, 1585–1587 годов — Любница-Мокушево, деревня и пустынь Любница, 1646 года — Любница, 1652 года — Лебжица, 1764 года — Любницы, 1782 года — Любницъ, 1783 года — Любеницъ, Лыбеницъ, ~1790 года — Любанца, 1886 года — Lüübnitsa, 1903 года — Lübnitsa, 1921 года — Lubnitsõ, 1923 года — Ljubnitsa, Лю́бницы.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Любницы. На советских топографических картах деревня обозначена как Люйбнитса.

В XVI–XVII веках 2/3 деревни принадлежали Петрово-Павловскому монастырю на острове Талабск и 1/3 — российской короне (царю и великим князьям), в XVIII веке деревня была в общем пользовании Псково-Печерского монастыря и мызников. В XIX веке деревня являлась центром общины и относилась к приходу Колпино (). В конце XIX века в деревне жили православные русские; имеются сведения, что здесь также проживали староверы.

До подписания 2 февраля 1920 года Тартуского мирного договора деревня входила в состав Слободской волости Псковского уезда Псковской губернии РСФСР.

В Люйбнитса ранее находилась часовня сету (на местном диалекте цяссон). Сведений о времени строительства и разрушения часовни не имеется; только одно исследование, проведённое в 1937 году, показало место её расположения (внесено в Регистр объектов культурного наследия Эстонии).

19 августа 2015 года в деревне состоялось освящение нового православного храма. В качестве цяссона он несколько велик, а для обычной церкви — мал. На вопрос жителей, как же называть храм, митрополит Стефанус ответил, что это всё же церковь, т.к. в ней была проведена божественная литургия (важнейшее богослужение для православных), как и в любой другой православной церкви. При необходимости в ней можно проводить похоронные обряды, крещения и венчания.

Описание 

Деревня известна тем, что в конце августа здесь проводится рыбная и луковая ярмарки.

Рядом с деревней на берегу озера построена смотровая вышка высотой 12,5 метра, откуда открывается красивый вид на окрестности — на Псковское озеро и озеро Ляммиярв, на эстонские деревни Бересье, Люйбнитса и Аудьяссааре и российский остров Колпина.

Кладбище деревни Любница признано памятником культуры. Оно использовалось в XV–XVII веках.

В деревне активно действует сельский культурный центр ().

Происхождение топонима 
Основой происхождения топонима можно считать личное имя, например, в словаре Н. Тупикова есть имя XIII века Любь и XIV века — Любко. Однако по мнению языковеда Тартуского университета Анжелики Штейнгольде, этот топоним не происходит от слов «любовь», «любить»; скорее всего это субстрат. В качестве топонима это слово встречается редко; к востоку от Эстонии, в России есть деревня Любница, в южной части Псковщины находится озеро Любенец. В русских хрониках слово Любь означало «Ливы», Любская земля — Старая Ливония. Согласно народным преданиям, своё название деревня получила от царя Петра I, который приезжал летом сюда отдыхать и любоваться красотой местного побережья.

Галерея

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Lüübnitsa küla sai omale uue kupliga pühakoja / Деревня Любница получила храм с новым куполом  

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету